Карибский кубок Шелл 1996 был 8-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона - одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в Тринидаде и Тобаго. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1998 (разыгрывалась одна путёвка из двух).

Отборочный турнир 

 (хозяева турнира и действующий чемпион) получили путёвку в финальный турнир автоматически.

Группа 1

Первый раунд 

 отказались от ответного матча,  вышла во второй раунд.

Второй раунд 

 получили путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

 получили путёвку в финальный турнир.

Группа 3 

 получили путёвку в финальный турнир.

Группа 4 

Второй матч не был сыгран и  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 5

Первый раунд 

 вышла во второй раунд.

Второй раунд 

 получила путёвку в финальный турнир.

Группа 6 
 отказались от участия в турнире.

 получила путёвку в финальный турнир.

Группа 7

Первый раунд 

 вышел во второй раунд.

Второй раунд 

 получил путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 получили путёвку в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1998.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1996
1996